Annie Hall, een film van Woody Allen uit 1977
 Annie Hall (zakenvrouw), een Britse zakenvrouw, overleden in 2019
 Annie Hall (muziekgroep), een Italiaanse muziekgroep